Арба’и́н (, ) — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.

Арба’ин является одним из самых массовых мирных собраний людей в мире. Так, в 2012—2013 годах Арба’ин посетили около 15 миллионов паломников со всего мира.

Мусульмане-сунниты, христиане и зороастрийцы также участвуют в паломничестве Арбаин.

история 

Первый Арба’ин был проведён 20 сафара, по разным данным, в 61-м или 62-м году после хиджры. Когда весть о смерти Хусейна достигла Медины, среди населения начались сильные волнения. Тогда сопровождаемый Ибн Джунадой слепой Джабир ибн Абдуллах посетил Кербелу с целью посетить могилы мучеников. Его визит совпал с визитом выживших женщин из Семьи Пророка и единственным оставшимся в живых сыном Хусейна Зейном аль-Абидином, который, будучи сражён болезнью, не смог принять участие в битве.

галерея

Примечания 

Шиизм
Праздники Ирана
Праздники по алфавиту